Personen
 Antonino Rocca, een Italiaans professioneel worstelaar
Costantino Rocca, een Italiaans golfprofessional
Giorgio Rocca, een in Zwitserland geboren Italiaanse alpineskiër
Michele Rocca (voetballer), een Italiaans voetballer
Michele Rocca (schilder), een Italiaans schilder uit de barokperiode
Nick LaRocca, een Amerikaanse componist, kornettist en jazzpionier
Roberto La Rocca, een Venezolaans autocoureur
Sal La Rocca, een Belgische contrabassist in de jazz

Italiaanse gemeentes

 Alessandria della Rocca, een gemeente in de Italiaanse provincie Agrigento (regio Sicilië)
Castelvecchio di Rocca Barbena, een gemeente in de Italiaanse provincie Savona (regio Ligurië)
Monteleone Rocca Doria, een gemeente in de Italiaanse provincie Sassari (regio Sardinië)
Nogarole Rocca, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona (regio Veneto)
 Rocca d'Arazzo, een gemeente in de Italiaanse provincie Asti (regio Piëmont)
 Rocca d'Arce, een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone (regio Latium)
 Rocca de' Baldi, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont)
 Rocca di Botte, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio Abruzzen)
 Rocca di Cambio, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio Abruzzen)
 Rocca Canavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)
 Rocca Canterano, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium)
 Rocca di Cave, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium)
 Rocca Cigliè, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont)
 Rocca d'Evandro, een gemeente in de Italiaanse provincie Caserta (regio Campanië)
 Rocca de' Giorgi, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia (regio Lombardije)
 Rocca Grimalda, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria (regio Piëmont)
 Rocca Imperiale, een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza (regio Calabrië)
Rocca Massima, een gemeente in de Italiaanse provincie Latina (regio Latium)
 Rocca di Mezzo (L'Aquila), een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio Abruzzen)
Rocca di Neto, een gemeente in de Italiaanse provincie Crotone (regio Calabrië)
 Rocca di Papa, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium)
 Rocca Pia, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila (regio Abruzzen)
Rocca Pietore, een gemeente in de Italiaanse provincie Belluno (regio Veneto)
 Rocca Priora, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium)
Rocca San Casciano, een gemeente in de Italiaanse provincie Forlì-Cesena (regio Emilia-Romagna)
 Rocca San Felice, een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino (regio Campanië)
 Rocca San Giovanni, een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti (regio Abruzzen)
Rocca Santa Maria, een gemeente in de Italiaanse provincie Teramo (regio Abruzzen)
 Rocca Santo Stefano, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium)
Rocca Sinibalda, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti (regio Latium)
 Rocca Susella, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia (regio Lombardije)
Overige aardrijkskunde

Rocca al Mare, een wijk binnen het stadsdistrict Haabersti in Tallinn, Estland
Rocca Scaligera, een kasteel in het Italiaanse Sirmione aan het Gardameer
Rocca Varano, een rots in de Italiaanse regio Marche
Rocca di Cavour, een berg van het type inselberg in de Italiaanse provincie Turijn
Rocca la Meia, een berg in de Cottische Alpen in de Italiaanse regio Piëmont (provincie Cuneo)